Vatter ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Vatter (* 1965), Schweizer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ben Vatter (* 1971), Schweizer Musiker 
 Ernst Vatter (Ethnologe) (1888–1948), deutscher Ethnologe
 Ernst Vatter (1929–2012), deutscher Theologe und Missionar
 Fred Vatter (1915–2004), deutscher Unternehmer
 Hans-Joachim Vatter (* 1956), deutscher Schachspieler

Siehe auch:
 Vater (Begriffsklärung)
 Watter